Adamczak ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Adamczak (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Bini Adamczak (* 1979), polnische Autorin
 Małgorzata Adamczak (* 1971), polnische Politikerin
 Monique Adamczak (* 1983), australische Tennisspielerin
 Nico Adamczak (* 1990), deutscher Basketballspieler
 Olaf Adamczak (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Stefan Adamczak (1892–1939), polnischer Stabhochspringer 

Siehe auch:
 Adamczyk